

Presentación previa 
Yevgueni Donskoi fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en cuartos de final ante Egor Gerasimov.

Egor Gerasimov derrotó en la final a Mikhail Kukushkin.

Cabezas de serie 

  Yevgueni Donskoi (Cuartos de final)
  Mikhail Kukushkin (Finalista)
  Alexander Bublik (Semifinales)
  Lee Duck-hee (Cuartos de final)

<ol start=5>
 ''' Egor Gerasimov (Campeón)
  Nikola Milojević ''(Segunda ronda)
  Kwon Soon-woo ''(Cuartos de final)
  Aldin Šetkić ''(Semifinales)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

President's Cup 2017